Itakayt steht für: 

 Itakayt (I.) (20. Jh. v. Chr.), altägyptische Prinzessin 
 Itakayt (II.) (19. Jh. v. Chr.), altägyptische Prinzessin